Pfahläcker ist ein geographischer Name:

 Pfahläcker, Name von Gewannen, mehrfach im Nahbereich des Obergermanisch-Raetischen Limes
 Pfahläcker (Hüttlingen), Wohnplatz der Gemeinde Hüttlingen im Ostalbkreis, Baden-Württemberg